Carignan – miasto w Kanadzie
 Carignan – miasto we Francji
 Carignan – szczep winorośli